Reichenow peut désigner :

Naturaliste 

 Anton Reichenow (1847-1941), zoologiste allemand.

Espèces animales 
Anton Reichenow a donné son nom à de nombreuses espèces animales :

Galerie d'images